ANE puede referirse a:
 Antes de nuestra era, denominación similar a "antes de la era común" para evitar las connotaciones religiosas que pudiera tener la expresión "antes de Cristo".
 Aeropuerto de Angers-Loire (Francia), cuyo código IATA es ANE.
ANE, el código OACI de la compañía aérea Air Nostrum.

Siglas